Ларс Свен (Ла́ссе) Ха́лльстрём (, род. 2 июня 1946, Стокгольм) — шведский кинорежиссёр, трёхкратный номинант на премию «Оскар».

Биография 
Мать будущего режиссёра — Карин Люберг (1907—2000) — была писательницей, а его дед по материнской линии Эрнст Люберг — министром финансов Швеции в первом кабинете Карла Густава Экмана (1926—1928) и лидером Либеральной партии Швеции (1930—1933). Его отец — Нильс Халльстрём — был дантистом, а также кинолюбителем, снимавшим семейное видео на 8-миллиметровую плёнку. Сын перенял увлечение отца.

Поначалу Халльстрём оттачивал своё мастерство, создавая музыкальные видеоклипы, в частности для группы «ABBA». Например, в клипе песни «Mamma Mia» впервые использовал переключение фокуса в музыкальном ритме — на разном расстоянии стоящих в профиль и анфас солисток.

Международный успех к нему пришёл после киноленты 1985 года «Mitt liv som hund». С этого момента Лассе переключился на американский рынок. Его работа 1999 года «Правила виноделов» была семикратно номинирована на премию «Оскар». В двух номинациях картина завоевала премию Американской киноакадемии.

Личная жизнь 
У Халльстрёма двое детей: сын Юхан (род. 1976) от первого брака с Малу Халльстрём (ум. 3 февраля 2005 года) и дочь Тура (род. 1995) от актрисы Лены Олин, его второй жены.

Фильмография 
 1975 — A Guy and a Gal (En Kille och en tjej)
 1977 — ABBA: Фильм
 1979 — Father to Be (Jag är med barn)
 1981 — Tuppen
 1981 — Gyllene Tider — Parkliv
 1983 — Två killar och en tjej
 1985 — Моя собачья жизнь
 1986 — Мы все из Бюллербю
 1987 — Mer om oss barn i Bullerbyn
 1991 — Ещё кружок
 1993 — Что гложет Гилберта Грэйпа
 1995 — Повод для разговоров
 1995 — Люмьер и компания
 1999 — Правила виноделов
 2000 — Шоколад
 2001 — Корабельные новости
 2005 — Незаконченная жизнь
 2005 — Казанова
 2007 — Мистификация
 2009 — Хатико: Самый верный друг
 2010 — Дорогой Джон
 2011 — Рыба моей мечты
 2012 — Гипнотизёр
 2013 — Тихая гавань
 2014 — Пряности и страсти
 2017 — Собачья жизнь
 2018 — Щелкунчик и четыре королевства

Видеография 
Практически все видеоклипы «ABBA» были сняты и срежиссированы Халльстрёмом. Есть всего восемь исключений в виде клипов к «Ring Ring» (1974), «When I Kissed the Teacher» (1977), «Chiquitita» (1979) — производства BBC; «I Have a Dream» (1979), «On and On and On» (1980), «Lay All Your Love On Me» (1981), «The Day Before You Came (1982)» и «Under Attack» (1983) — которые были сделаны режиссёрским дуэтом Челля Сундвалля и Челля-Оке Андерссона.

Музыкальные видеоклипы 
Список видеоклипов «ABBA», где режиссёром выступал Лассе Халльстрём:

 1974 — «Waterloo»
 1974 — «Mamma Mia»
 1975 — «SOS»
 1975 — «Bang-A-Boomerang»
 1975 — «I Do, I Do, I Do, I Do, I Do»
 1976 — «Fernando»
 1976 — «Dancing Queen»
 1976 — «Money, Money, Money»
 1977 — «Knowing Me, Knowing You»
 1977 — «That's Me»
 1977 — «The Name of the Game»
 1978 — «Take a Chance on Me»
 1978 — «Eagle»
 1978 — «One Man, One Woman»
 1978 — «Thank You for the Music»
 1978 — «Summer Night City»
 1979 — «Does Your Mother Know»
 1979 — «Voulez-Vous»
 1979 — «Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)»
 1980 — «The Winner Takes It All»
 1980 — «Super Trouper»
 1980 — «Happy New Year»
 1981 — «When All Is Said and Done»
 1981 — «One of Us»
 1982 — «Head Over Heels»

Примечания

Ссылки 

 

Режиссёры видеоклипов Швеции